

Маслянська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область
 Маслянська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)